Здесь приводится список праздников и памятных дней в Анголе

Примечания

Литература 

 

Списки:Ангола
Ангола